Slayer: The Repentless Killogy — это фильм, состоящий из двух частей: короткометражного фильма, рассказывающего историю бывшего неонациста Уайатта, и записи концерта группы Slayer 5 августа 2017 года на арене The Forum в Лос-Анджелесе.

История создания

Содержание

Список композиций

Критика

Примечания 

Музыкальные фильмы США